«Скрюченный домишко» () — детективный роман Агаты Кристи. Написан в 1949 году. На русском языке также выпускался под названиями «Кривой домишко», «Нелепый домишко». В 2017 году вышла британская экранизация этого романа.

Сюжет 
В Египте Чарльз Хейуорд знакомится с Софией Леонидис, внучкой престарелого миллионера Аристида Леонидиса. Спустя два года Чарльз приезжает к Софии просить её руки. Но в семье Софии трагедия — убит её дед. Обстоятельства смерти скоро выясняются — вместо инсулина деду вкололи смертельную дозу эзерина — глазных капель. Любой член семьи мог поменять местами бутылочки. Чарльз, сын помощника комиссара полиции, берётся за это дело.

Действующие лица 
 Инспектор Тавенер — детектив, расследует дело.
 Чарльз Хейуорд — бизнесмен, помогает расследовать дело инспектору Тавенеру.
 София Леонидис — внучка убитого, дочь Филиппа Леонидиса.
 Эдит де Хэвиленд — свояченица убитого.
 Бренда Леонидис — вдова убитого. Главная подозреваемая.
 Филипп Леонидис — младший сын убитого.
 Магда Леонидис (Уэст) — актриса, жена Филиппа.
 Роджер Леонидис — старший сын убитого.
 Клеменси Леонидис — жена Роджера.
 Жозефина Леонидис — внучка убитого, дочь Филиппа.
 Юстас Леонидис — внук убитого, сын Филиппа.
 Лоренс Браун — учитель Джозефины и Юстаса, влюблен в Бренду Леонидис.

Отзывы 
Этот роман считают одним из лучших романов Агаты Кристи из-за неожиданной развязки.

Примечания

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Романы Агаты Кристи
Романы 1949 года